Поминово — название населённых пунктов в России:

 Поминово — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Поминово — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Поминово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Поминово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Поминово — деревня в Бурашевском сельском поселении Калининского района Тверской области.
 Поминово — деревня в Тургиновском сельском поселении Калининского района Тверской области.